Mændenes højdespring under sommer-OL 2016 i Rio de Janeiro blev holdt på Olympic Stadium i perioden d. 14.-16. august 2016.

Tidsoverigt

Alle tider er i brasiliansk tid (UTC-3)

Resultater

Kvalificeringsrund
Kvalificeringsregel: Kvalificerende højde er på 2.31 (Q) eller de 12 bedste atleter (q) går videre til finalen.

Finale

Referencer

Højdespring (herrer)